Акатипа има више значења:
 Акатипа (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акатипа (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику